Der Kanton Chauffailles ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charolles, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Chauffailles. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 2008 Marie-Christine Bignon (MPF).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 39 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Chauffailles die elf Gemeinden Anglure-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun, Châteauneuf, Chauffailles, Coublanc, Mussy-sous-Dun, Saint-Edmond, Saint-Igny-de-Roche, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf und Tancon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 105,84 km km2.

Bevölkerungsentwicklung 

Chauffailles